Älten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Älten, sjö i Karlskrona kommun, 
Stora Älten, sjö i Karlskrona kommun, 
Västra Älten, sjö i Karlskrona kommun,  (9,27 ha)
Älten (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (26,1 ha)
Älten (Sillhövda socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (64,4 ha)
Älten (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (22,8 ha)
Norra Älten, sjö i Alvesta kommun,  (9,85 ha)
Södra Älten, sjö i Alvesta kommun,  (6,66 ha)
ett äldre namn för Ältasjön, Södermanland i Stockholms kommun,  (69 ha)
Älten, Uppland, sjö i Österåkers kommun,  (18,8 ha)

Se även
Ältasjön
Ältsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn